Nage-Keo is de "verzamelnaam" voor twee Austronesische talen, gesproken in Indonesië:
 Nage, gesproken in het noorden van Centraal-Flores
 Ke'o, gesproken in het zuiden van Centraal-Flores